Miravet — na Catalunha
Miravete de la Sierra — em Aragão
Casas de Miravete — na Estremadura

Desambiguações de topônimos